Премьер-лига Бахрейна 2015/2016 () — 
59-й сезон чемпионата Бахрейна по футболу. Чемпионский титул не смог защитить клуб «Аль-Мухаррак». Сезон начался 26 октября 2015 года и завершился 19 мая 2016 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
Чемпионат Бахрейна на сайте goalzz.com
Чемпионат Бахрейна на сайте soccerway.com

2015/2016
Бахрейн
Спорт в Бахрейне в 2015 году
Спорт в Бахрейне в 2016 году